Peter Frampton (1950) – truccatore britannico
 Peter Frampton (1950) – musicista britannico
 Peter Frampton – album di Peter Frampton del 1994